Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1999 je bila enainpetdeseta sezona Svetovnega prvenstva v motociklizmu.

Velika nagrade

Dirkaško prvenstvo

Razred 500 cm3

Razred 250 cm3

Razred 125 cm3 

1999 v športu
1999